Иоланда (Виоланта) Монферратская может означать:

 Ирина Монферратская (1274—1317) — византийская императрица.
 Иоланда Палеологиня Монферратская (1318—1342) — графиня Савойи, внучка Ирины Монферратской.